Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelspringen auf Normal- und Großschanze gab es einen Mannschaftswettbewerb auf der Großschanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 10 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern. Im Gegensatz zu früheren Weltmeisterschaften wurden die Sprünge der vorqualifizierten Springer nicht mit Haltungsnoten bewertet und werden deshalb in den folgenden Tabellen gesondert aufgeführt.

Einzelwettkampf Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 21. Februar 2009 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 21. Februar 2009 ausgetragen.

Einzelwettkampf Großschanze HS134

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 27. Februar 2009 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Auch der wurde am 27. Februar 2009 ausgetragen. Aus Witterungsgründen musste der Wettkampf zweimal abgebrochen und neu gestartet werden. Somit kam schließlich nur ein Wertungsdurchgang zustande.

Mannschaftswettkampf Großschanze HS134

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 18. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2009
Skispringen (Tschechien)
Männerskisprungwettbewerb